D611 (Deux-Sèvres), een departementale weg in het Franse departement Deux-Sèvres
 D611 (Vienne), een departementale weg in het Franse departement Vienne